Earl’s Court bezeichnet:

 Earls Court, einen Londoner Stadtteil im Bezirk Royal Borough of Kensington and Chelsea
 Earls Court Exhibition Centre, eine ehemalige Londoner Veranstaltungshalle
 Earl’s Court (London Underground), eine Station der London Underground
 Earl's Court Road, eine Hauptstraße im Stadtteil